Wissper (od 2015) – niemiecko-irlandzko-brytyjsko-indyjski serial animowany.

Serial emitowany w Polsce na kanale MiniMini+ od 14 marca 2016 roku.

Fabuła 
Mała Wissper posiada niezwykły dar – rozumie mowę zwierząt. Ponadto dziewczynka potrafi przenieść się w każdy zakątek globu. Przemierza podwodny świat mórz i oceanów, bujne lasy, bezkresne pustynie, a nawet pokryte lodem krainy, aby dotrzeć wszędzie, gdzie potrzebna jest jej pomoc. W każdym odcinku Wissper rozwiązuje problem jednego ze zwierząt. Wcześniej jednak musi dokładnie zrozumieć, na czym on polega. Kiedy już nabiera pewności, zwraca się do któregoś ze swoich magicznych przyjaciół.

Wersja polska 
 Sara Lewandowska – Wissper 
 Beniamin Lewandowski – Ralf (odc. 1–52)
 Miłosz Konkel – Ralf (odc. 53–104)
 Kajetan Lewandowski – Larry, kangur #2, kolega Joeya
 Krzysztof Cybiński – Marcus
 Beata Jankowska-Tzimas – Gerti
 Jakub Szydłowski – Otis
 Katarzyna Tatarak – mama Wissper i Ralfika
 Robert Tondera – tata Wissper i Ralfika
 Agnieszka Kunikowska – Pingwin
 Anna Apostolakis – mama Larry'ego
 Agnieszka Fajlhauer – Hailey
 Paweł Szczesny – słoń Elinkton
 Krzysztof Szczepaniak – surykatka Monty
 Andrzej Chudy – Barry
 Adam Bauman – Bert
 Janusz Wituch – krokodyl Kev, bóbr Ed
 Jacek Król – panda Dan
 Elżbieta Kopocińska – Małpka Loris, Pani Turnip, Mama Hani
 Bartosz Wesołowski – foka Sam
 Justyna Bojczuk – tygrys Stripes
 Beata Wyrąbkiewicz – Katie
 Przemysław Wyszyński – kangur #1, kolega Joeya
 Jarosław Domin – małpka Artie
 Krzysztof Plewako-Szczerbiński – małpka Boris, świnka
 Joanna Pach-Żbikowska – Mama Małpka
 Leszek Zduń – koń Herbert
 Cezary Kwieciński – bóbr Ted
 Klaudiusz Kaufmann – lew Samson
i inni

Spis odcinków

Przypisy 

Niemieckie telewizyjne seriale animowane
Indyjskie telewizyjne seriale animowane
Irlandzkie telewizyjne seriale animowane
Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2015
Seriale animowane zrealizowane w koprodukcji